Prather kan som auktorsförkortning betyda:

 Aysha L. Prather
 L. Alan Prather

Robotskapade auktorsförkortningar